Jméno a příjmení František Vítek má více nositelů:

 František Vítek (loutkář) (* 1929) – český loutkář
 František Vítek (* 1938) – český dostihový jezdec a trenér
 František Vítek (kněz) (1904–1983) – český katolický kněz, středoškolský profesor náboženství a etnograf